Strayer ist der Familienname folgender Personen:

 Frank R. Strayer (1891–1964), US-amerikanischer Filmregisseur
 Kerry Strayer (1956–2013), US-amerikanischer Baritonsaxophonist, Komponist, Arrangeur und Bandleader
 Ryan Strayer (* 1985), US-amerikanisch-neuseeländischer Eishockeyspieler